Hougham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hougham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)